Pikeville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pikeville (Kentucky)
Pikeville (North Carolina)
Pikeville (Tennessee)